Le championnat de Slovénie masculin de handball 2014-2015 est la  de la compétition.

Participants 
Légende des couleurs

Localisation

Saison régulière

Classement 

|

|}

Matchs

Play-offs

Classement 

|

|}

Résultats

Champion de Slovénie 2014-2015

Play-downs

Parcours en coupes d'Europe 
Le parcours des clubs slovènes en coupes d'Europe est important puisqu'il détermine le coefficient EHF, et donc le nombre de clubs slovènes présents en coupes d'Europe les années suivantes.

Championnat masculin
Sport en Slovénie en 2014
Sport en Slovénie en 2015
Slovénie M1